Existen 2 torneos del circuito ATP Challenger Series disputados en Heilbronn.
Por orden alfabético:

 Neckarcup (desde 2014)
 Intersport Heilbronn Open (desde 1988)